

Cinema 
 Mai lontano da qui (Wish You Well) – film del 2013 diretto da Darnell Martin

Musica 
 Wish You Well – singolo di Bernard Fanning del 2005
 Wish You Well – singolo di Sigala e Becky Hill del 2019